Charles Lelong (1917-2003), archéologue et historien français ;
 Charles Lelong (1891-1970), athlète français ;
 Claude Lelong, altiste français ;
 Daniel Lelong (1933-), galeriste d’art moderne et contemporain ;
 Étienne Lelong (né en 1950), artiste français ;
 Étienne-Antoine-Alfred Lelong (1834-1903), évêque de Nevers ;
 Fernand Lelong (1939-2002), tubiste français ;
 Guy Lelong (1952-), écrivain et critique français ;
 Jacques Lelong (1665-1721) bibliographe et historien français ;
 Jean-Marc Lelong (1949-2004), bédéiste français ;
 Lucien Lelong (1889-1958), couturier français ;
 Maurice Lelong (1900-1981), dominicain français ;
 Michel Lelong (1925-2020), prêtre catholique spécialiste du dialogue islamo-chrétien ;
 Paul Lelong (1799-1846), architecte français ;
 Paul Lelong (1851-1920), médecin français ;
 Pierre Lelong (1891-1947), général français ;
 Pierre Lelong (1912-2011), mathématicien et conseiller technique français ;
 Pierre Lelong (1931-), homme politique français ;
 Pierre Lelong (1908-1984), peintre français ;
 Pierre-Arsène Lelong (1795-1889), homme politique français ;
 René Lelong (1871-1933), peintre dessinateur français ;
 Victorien Lelong (1866-1933), architecte français ;

Voir aussi 
 Philippe V le Long